Суперкубок Мальти з футболу 2001  — 17-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 травня 2001 року між чемпіоном і володарем кубка Мальти клубом Валетта та віце-чемпіоном Мальти клубом Сліма Вондерерс.

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Мальти на rsssf 
 Матч в архіві Мальтійського футбольного порталу 

2001
Мальта
2001 у Мальті